OMG puede referirse a:
 OMG, siglas de Object Management Group
 OMG, canción de Us niher;
 OMG, canción de Camila Cabello en colaboración con Quavo;
 OMG u OGM, acrónimo de organismo modificado genéticamente.
OMG, siglas de OmiseGO, criptomoneda y plataforma de pagos
 OMG, siglas de "Oh My God", "Oh My Goodness" u "Oh My Gosh" ("Oh Dios mío", "Oh mi Dios" o "Ay por Dios"),